Gminy w USA:
 Tinicum (ang. Tinicum Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Bucks
 Tinicum (ang. Tinicum Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Delaware